Rockwood ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in Kanada:
 Rockwood (Manitoba)
 Rockwood (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Rockwood (Alabama)
 Rockwood (Colorado)
 Rockwood (Illinois)
 Rockwood (Kalifornien)
 Rockwood (Kentucky)
 Rockwood (Maine)
 Rockwood (Michigan), im Wayne County
 Rockwood (New Hampshire)
 Rockwood (New Jersey)
 Rockwood (New York)
 Rockwood (Ohio)
 Rockwood (Oregon)
 Rockwood (Pennsylvania)
 Rockwood (Tennessee), im Roane County
 Rockwood (Texas)
 Rockwood (Virginia)
 Rockwood (Wisconsin), im Manitowoc County
 Rockwood Hill (Tennessee)
 Rockwood Station (Pennsylvania)

Unternehmen:
 Rockwood Holdings, Konzern für Spezialchemikalien